Піоне́рський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Осакаровського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Піонерське.

Населення — 2008 осіб (2009; 2571 в 1999, 3004 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Піонерська сільська рада (села Піонерське, Приішимське, Центральне).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Осакаровського району